

Вилуди — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Вилуди — село в гміні Позездже Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства